Shekhan District är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Ninawa, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Bagdad. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Shekhan District är varierad.

I övrigt finns följande i Shekhan District:

 Kullar:
 Gird-ē Kafsin (en kulle)

 Berg:
 Chiyā Kirā Dāgh (ett berg)
 Chiya Peng (ett berg)
 Chiyā-ē Āmāl (ett berg)
 Chiyā-ē Dermēshā (ett berg)
 Chiyā-ē Malā Kirzā (ett berg)
 Chiyā-ē Zihēra (ett berg)
 Chiyā-i Dērash (ett berg)
 Chiyā-i Tātī (ett berg)
 Gird-ē Haftiyārī (ett berg)
 Gird-ē Kalak (ett berg)
 Gird-ē Khior (ett berg)
 Jabal Bānīk (ett berg)
 Kurk-ē Kukhī (ett berg)

 Bergspass:
 Galī Kur (ett bergspass)
 Gālī Lālish (ett bergspass)

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Ninawa